News of the World () может означать:
 News of the World (газета) — британский таблоид, издававшийся в 1843—2011 годах.
 News of the World (альбом) — альбом группы Queen 1977 года.
 News of the World Championship — турнир по снукеру, проводившийся в 50-е года XX века.
 «Новости со всех концов света» () — вестерн Пола Гринграсса, экранизация одноимённого романа канадско-американской  писательницы Полетт Джайлс.